Il campionato mondiale di pallavolo femminile 1962 si è svolto dal 13 al 25 ottobre a Leningrado e Mosca, nell'Unione Sovietica: al torneo hanno partecipato quattordici squadre nazionali e la vittoria finale è andata per la prima volta al Giappone.

Squadre partecipanti

Gironi

Prima fase

Girone A

Risultati

Classifica

Girone B - Leningrado

Risultati

Classifica

Girone C

Risultati

Classifica

Girone D

Risultati

Classifica

Fase finale

Girone 1º - 8º posto

Risultati

Classifica

Girone 9º - 14º posto

Risultati

Classifica

Podio

Campione 
Giappone(Primo titolo)

Secondo posto 
URSS

Terzo posto 
Polonia

Classifica finale 

Pallavolo nel 1962
Campionati mondiali di pallavolo femminile